

Троніни — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Троніни — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства